Die Rotax MAX Challenge (RMC) ist die weltweit größte Rennserie im Kartsport. Die Rennen werden auf nationaler und internationaler Ebene in jeweils verschiedenen Klassen abgehalten. Die Rennserie ist von der CIK-FIA genehmigt und wird von BRP-Rotax und seinen Vertriebspartnern organisiert.

Mittlerweile nehmen etwa 15.000 Fahrer aus knapp 60 Ländern teil, davon 7.500 im offiziellen Rotax-MAX-Challenge-Programm und weitere 7.500 Fahrer, deren Rennserien sich an die grundsätzlichen Regeln der Rotax MAX Challenge halten. Zu den Rennserien gehören die 125 Micro MAX, 125 Mini MAX, 125 Junior MAX, die 125 Senior MAX, die 125 MAX DD2 und die 125 MAX DD2 Masters Serie.

Konzept 
Autorisierte Vertriebspartner veranstalten nationale Wettbewerbe in mittlerweile knapp 60 Ländern weltweit, welche in den Grand Finals ihren Höhepunkt finden. Die verwendeten Motoren sind versiegelte Rotax-125-MAX-Motoren, an denen keine Änderungen erlaubt sind. Die besten Fahrer der nationalen und internationalen Rotax MAX Challenges qualifizieren sich für die Grand Finals. Der Erfolg eines Fahrers liegt daher rein am fahrerischen Können und Talent.

RMC Grand Finals 
Die besten Fahrer der Kategorien Micro, Mini, Junior, MAX, DD2 und DD2 Masters können sich zum Ende jeder Saison für das Weltfinale qualifizieren.

Die RMC Grand Finals fanden erstmals im Jahr 2000 statt. Die Austragungsorte reichen von Puerto Rico, wo die ersten Rotax MAX Challenge Grand Finals stattfanden, bis über Malaysia, Südafrika, Ägypten, U.A.E, Italien, USA, Portugal, Brasilien etc.

Ergebnisse der Grand Finals

Einzelnachweise 

Kartsport